Stora Dämmet kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Stora Dämmet (Angereds socken, Västergötland), sjö i Göteborgs kommun, 
Stora Dämmet (Råda socken, Västergötland), sjö i Härryda kommun, 

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn